Leonardo de Argensola ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomé Leonardo de Argensola (1562–1631), spanischer Dichter und Historiker 
 Lupercio Leonardo de Argensola (1559–1613), spanischer Dichter, Historiker und Dramatiker